Клан Хоџо је појам који се може односити на две различите јапанске властелинске породице, које нису у међусобном сродству:

 Клан Хоџо (Камакура), односи се на старију породицу Хоџо, која се уздигла у периоду Камакура (1185-1333) и фактички управљала Јапаном у име шогуна, носећи наследну титулу шогунових намесника (шикен).
 Клан Хоџо (Сенгоку), млађа династија Хоџо, која се уздигла у периоду Сенгоку (1467-1600) и владала  облашћу Канто све до 1590. године.